O’Neil ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Barbara O’Neil (1910–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Brian O’Neil (* 1972), schottischer Fußballspieler
 Buck O’Neil (1911–2006), amerikanischer Baseballspieler 
 Cathy O’Neil (* 1972), US-amerikanische Mathematikerin und Autorin
 Chris O’Neil (* 1956), australische Tennisspielerin
 Dennis O’Neil (1939–2020), US-amerikanischer Schriftsteller und Comicautor
 Dennis Patrick O’Neil (1940–2003), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof von San Bernardino
 Dorothy O’Neil (* 1930), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Emilee O’Neil (* 1983), US-amerikanische Fußballspielerin
 Gary O’Neil (* 1983), englischer Fußballspieler und -trainer

 Joseph H. O’Neil (1853–1935), US-amerikanischer Politiker
 Kitty O’Neil (1946–2018), US-amerikanische Stuntfrau und Rennfahrerin
 Leo Edward O’Neil (1928–1997), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Manchester
 Lorena Martínez O’Neil († 2015), uruguayische Künstlerin
 Melissa O’Neil (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Paddie O’Neil (1926–2010), britische Schauspielerin
 Peggy O’Neil (1898–1960), irisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Michael O’Neil (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 Titus O’Neil (* 1977), US-amerikanischer Wrestler
 Tricia O’Neil (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 William O’Neil (1927–2020), kanadischer Ingenieur und Schifffahrtsfunktionär

Siehe auch 
 Mount O’Neil, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Neil
 O’Neill
 O’Neal

Familienname
Englischer Personenname